Бромид хрома(II) — соль сильной бромоводородной кислоты и двухвалентного хрома с формулой CrBr, желтовато-белые гексагональные кристаллы.

Получение 

Получают действием бромоводородной кислоты (HBr) на раскаленный хром:
 2HBr + Cr → CrBr + H

Или восстановлением бромида хрома(III) водородом:
 2CrBr + H → 2CrBr + 2HBr

Физические свойства 
Бромид хрома(II) — бесцветные или желтовато-белые кристаллы, моноклинной сингонии, параметры ячейки a = 0,7111 нм, b = 0,3649 нм, c = 0,6217 нм, β = 93,88°, Z = 0. Плотность равна 4,356 г/см³, температура плавления — 842°С, а кипения — 1127°С.
Хорошо растворяется в воде и этаноле.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20110616145748/http://www.onx.distant.ru/elements/24-Cr_soed.html
 
 
 

Бинарные соединения
Галогениды металлов